Francesco Accolla – avvocato e politico italiano
Giovanni Accolla – arcivescovo cattolico italiano
Tonino Accolla –  attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano

Pagine correlate 
Accollo